Фальк — термін, що має кілька значень:

Прізвище 

Фальк — німецьке () та єврейське () прізвище.
 Армін Фальк (; 1968) — німецький економіст.
 Гільдегард Фальк (;  1949) — німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Йоганн Петер Фальк (; 1732—1774) — шведський мандрівник та натураліст (в першу чергу ботанік), один з «апостолів Ліннея».
 Кнут-Улуф Фальк ( 1906—1990) — професор славістики (1945—1972) в Люндському Університеті (Швеція).
 Ніклас Фальк (; 1971) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Патрік Фальк (; 1980) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Пітер Фальк (; 1927—2011) — американський актор.
 Расмус Фальк (; 1992) — данський футболіст, півзахисник і нападник.
 Розелла Фальк (; 1926—2013) — італійська актриса.

Топонім 
 Фальк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.

Інше 
 48480 Фальк (48480 Falk) — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища